Cinque unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Franklin:

  – scuna da 6 cannoni, varato nel 1775 e restituito all'uso civile nel 1776
  – brigantino da 8 cannoni, varato nel 1795e radiato nel 1807
  – vascello da 74, varato nel 1815 e radiato nel 1852
  – pirofregata varata nel 1864 e radiata nel 1877
  – portaerei della classe Essex, varata nel 1943 e radiata nel 1947